Сантакара () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Арга-Арагон. Занимает площадь 34,3 км². Население — 943 человека (на 2010 год).

Население

См. также 
Замок Сантакара

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Наварры